Glatt (heerlijkheid)

Glatt (Neckar), linker zijrivier van de Neckars
Glatt (Rijn), linker zijrivier van de Rijn
Glatt (Thur), rechter zijrivier van de Thur